Вы́гоничи — топоним в Брянской области (Россия):

 Выгоничи — посёлок городского типа, административный центр Выгоничского района.
 Выгоничи — железнодорожная станция на линии Брянск—Гомель, расположенная в посёлке Выгоничи.
 Выгоничи — древнее село в Выгоничском районе, давшее название станции и посёлку.